Il doppio del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alexandra Artamonova e Natela Dzalamidze che hanno battuto in finale Christina Shakovets e Maša Zec Peškirič 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Christina Shakovets /  Maša Zec Peškirič (finale)
 Kim-Alice Grajdek /  Yana Sizikova (semifinali)

 Alexandra Artamonova /  Natela Dzalamidze (Campionesse)
 Ekaterine Gorgodze /  Sofia Kvatsabaia (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2013